

Caratteristiche tecniche 
È un difensore centrale.

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2008 viene acquistato dal  per 30.000 euro. Nel 2009 viene ceduto in prestito oneroso per 300.000 euro al .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 12 marzo 2023.

Palmarès

Competizioni nazionali 
 
RoundGlass Punjab: 2022-2023

Collegamenti esterni